Плаву́нчики () — род из трёх видов птиц малого и среднего размера из семейства . Род включает виды, живущие в тундре на берегах водоёмов.

Характеристики 

Эти птицы характеризуются следующими особенностями:

 У птиц имеются кожистые лопасти на пальцах, которые облегчают плавание
 Сильный возрастной и сезонный диморфизм, а также значительный половой диморфизм
 Самки ярче окрашены и оставляют самца после откладки яиц. Самцы высиживают яйца и заботятся о потомстве.
 Птицы ищут питание на суше и в воде.

Виды 
 
 
 

 
Объекты охоты
Роды птиц